Dungarpur ist:

 Dungarpur, eine Stadt in Indien
 Dungarpur (Distrikt), ein Distrikt in Indien
 Dungarpur (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat 

Dungarpur ist der Familienname folgender Personen:
 Raj Singh Dungarpur (1935–2009), indischer Cricketspieler und Sportfunktionär